Девр:

 Девр — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Булонь-сюр-Мер, кантон Девр.
 Девр — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.